Paola steht für:

 Paola, weiblicher Vorname, Nebenform zu Paula
 Paola, Künstlername von Paola Felix (* 1950), Schweizer Schlagersängerin 

Orte:
 Paola (Kalabrien), italienische Gemeinde in der Provinz Cosenza
 Paola (Malta), Stadt auf Malta
 Paola (Kansas), Ort im Miami County

Paola ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Di Paola (* 1970), italienischer Astronom
 Danna Paola (* 1995), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Dria Paola (1909–1993), italienische Schauspielerin
 Giampaolo Di Paola (* 1944), italienischer Admiral

Siehe auch:
 Fontana Paola, Brunnen in Rom
 Franz von Paola (1416–1507), italienischer Ordensgründer